Il singolare del Torneo Internacional AGT 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Santiago González era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Bobby Reynolds ha battuto in finale Andre Begemann 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Tatsuma Itō (quarti di finale)
  Bobby Reynolds (campioni)
  Rajeev Ram (quarti di finale)

 Víctor Estrella (secondo turno)
 Fernando Romboli (primo turno)
 Clément Reix (secondo turno)
 Nicholas Monroe (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Torneo Internacional AGT 2011